Opération Tiger ou opération Tigre  (operation Tiger en anglais) désigne différents  exercices, convois ou offensives militaires, dont :

 Opération Tiger (1940), assaut allemand victorieux contre les forces françaises dans le secteur fortifié de la Sarre, en juin 1940, pendant la bataille de France.
 Opération Tiger (1941), un des convois alliés, en mai 1941, destiné à résister au siège de Malte, pendant la bataille de Méditerranée.
 Opération Tiger (1944), exercice militaire de répétition alliée du débarquement en Normandie qui eut lieu du 22 au  à Slapton Sands, dans le Devonshire, dans le sud-est de l'Angleterre. 
 Opération Tiger (1992), offensive victorieuse croate du 1 au , pendant la guerre de Croatie.
 Opération Tiger (1994), offensive victorieuse de l'armée de Bosnie-Herzégovine contre les forces serbes et autonomes de la Bosnie occidentale, du 2 juin au , durant la Guerre de Bosnie.